Kiupel ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Kiupel (* 1962), deutsche Schauspielerin
 Hans-Georg Kiupel (1934–2018), deutscher Fußballspieler